Діамантіно — 1) сорт гортензії волотистої (Hydrangea paniculata Diamantino); 2) сорт помідора їстівного.
 «Діамантіно» — портлугальсько-бразильсько-французький фентезійний фільм 2018 року.

Див. також 
 Діамантіна — мікрорегіон у Бразилії, входить до штату Мінас-Жерайс.

Примітки